Alejandra Cristina, condesa de Frederiksborg, (nacida como Alexandra Christina Manley Ciudad de Victoria, Hong Kong británico; 30 de junio de 1964)es la exesposa del príncipe Joaquín de Dinamarca desde 1995 hasta su divorcio en 2005. Fue princesa de Dinamarca desde su matrimonio hasta el año 2007 cuando contrajo segundas nupcias. Su ex suegra la reina Margarita II de Dinamarca le concedió el título de condesa de Frederiksborg después de su divorcio.

Biografía

Primeros años 
Es la mayor de las tres hijas del matrimonio formado por Richard Nigel Manley (nacido en Shanghái en 1924, de padre británico y madre china; murió en 2010) y Christa Maria Nowotny Manley (austríaca de ascendencia checa, nacida en Austria en 1933; murió en 2023). Tiene dos hermanas menores: Nicola y Martina.

Fue bautizada en la Catedral de San Juan, en Hong Kong.

Educación 
Alejandra realizó sus estudios primarios en Quarry Bay Junior School entre 1969 y 1971, y en Glenealy Junior School de 1971 a1974. Sus estudios secundarios los realizó en la Island School. 

Estudió negocios internacionales en la Universidad de Viena (1983-1984), Tokio (1984-1986) y en Londres (1989-1990), sin indicios de haber obtenido un título universitario.

Carrera profesional 
Durante el período entre 1986 y 1989 trabajó como corredor de bolsa en el Citibank, Hong Kong y luego en el Jardine Fleming de Hong Kong. De 1990 a 1995, fue empleada por GT Management (Asia) Ltd., de Hong Kong, donde trabajó entre 1990 y 1993 en el departamento de ventas y marketing, y desde 1993 como directora general adjunta de ese departamento.

Matrimonio y descendencia

Con Joaquín de Dinamarca 
La pareja se conoció enero de 1994 en Hong Kong, y la casa real danesa anunció el compromiso matrimonial en mayo de 1995. Alejandra y Joaquín contrajeron matrimonio el 18 de noviembre de 1995 en la capilla del Castillo de Frederiksborg.

De su matrimonio con el príncipe Joaquín de Dinamarca nacieron los condes Nicolás, nacido el 28 de agosto de 1999 y Félix de Monpezat, nacido el 22 de julio de 2002.

Sus hijos pierden el título de príncipes a partir del 1 de enero de 2023. En este sentido, la condesa declaró: 

Divorcio

El 16 de septiembre de 2004, la pareja anunció su separación y la intención de divorciarse. Se divorciaron el 8 de abril de 2005.

Se estableció que Alejandra conservaría el título de princesa de Dinamarca siempre y cuando no contrajera segundas nupcias y su tratamiento de Alteza Real cambiaría sólo a Su Alteza. Tiempo después, la reina Margarita II de Dinamarca le concedió el título personal de Condesa de Frederiksborg el cual, en el caso de volver a casarse, no se perdería. Por lo tanto su título cambió a Su Alteza la princesa Alejandra de Dinamarca, condesa de Frederiksborg.

Además, la reina Margarita dejó que Alejandra se quedase con la tiara de platino y diamantes que utilizó en su boda con Joaquín, una joya que pertenece a la dinastía danesa. Además, la condesa cobra al año 250.000 euros de los contribuyentes daneses, hecho que causa polémica entre ellos porque Alejandra no está obligada a representar a la casa real.

Con Martin Jørgensen 

El 3 de marzo de 2007 contrajo segundas nupcias con el fotógrafo Martin Jørgensen (1978), quince años más joven que ella, perdiendo su título de princesa y el tratamiento de alteza, convirtiéndose en Su Excelencia Alejandra Cristina, condesa de Frederiksborg.

En septiembre de 2015, su abogado anunció el divorcio de Manley y Jørgensen.

Títulos y tratamientos 
 30 de junio de 1964 - 18 de noviembre de 1995: La señorita Alejandra Cristina Manley.
 18 de noviembre de 1995 - 8 de abril de 2005: Su Alteza Real la princesa Alejandra de Dinamarca.
 8 de abril de 2005 - 16 de abril de 2005: Su Alteza la princesa Alejandra.
 16 de abril de 2005 - 3 de marzo de 2007: Su Alteza la princesa Alejandra, condesa de Frederiksborg.
 3 de marzo de 2007 - actualidad: Su Excelencia Alejandra Cristina, condesa de Frederiksborg.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas danesas 
  Dama de la Orden del Elefante (17/11/1995).
  Miembro de la Real Orden Familiar de la Reina Margarita II.
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Plata de la Reina Margarita II (14/01/1997).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Comandante Gran Cruz de la Orden de la Rosa Blanca de Finlandia (República de Finlandia, 03/04/2001).
  Dama Gran Cruz de la Orden de Adolfo de Nassau (Gran Ducado de Luxemburgo, 20/10/2003).
  Dama Gran Cruz de la Orden de la Estrella de Rumanía (Rumanía, 16/04/2004).

Ancestros

Véase también 
 Castillo de Frederiksborg

Referencias 

Alexandra Christina Manley
Exmiembros de Familias Reales
Nobles de Dinamarca del siglo XXI
Grandes cruces de la Orden de la Estrella de Rumania
Damas de la Orden del Elefante
Princesas de Dinamarca por matrimonio
Danesas del siglo XX
Danesas del siglo XXI